Ghomara (volk), etnische groep in het noorden van Marokko
 Ghomara (taal), Berberse taal gesproken door dit volk